Chatham County Courthouse ist der Name folgender Gebäude in den Vereinigten Staaten:

 Chatham County Courthouse (Georgia)
 Chatham County Courthouse (North Carolina), NRHP-Nr. 79001691